Polyphon kan avse:

 Polyphon (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Polyphon (musikautomat) – produktnamn för ett mekaniskt musikinstrument tillverkat av  Polyphon-Musikwerke AG
 Polydor – ett tyskt skivbolag vars inspelningar såldes i Sverige under namnet Polyphon